|-
| 162001 Vulpius ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 162002 - ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 162003 || 1991 TG || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 162004 - || 1991 VE || 3 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 162005 - ||  || 27 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162006 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 162007 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 162008 - ||  || 8 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162009 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162010 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162011 - ||  || 4 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 162012 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162013 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162014 ||  || 11 septembrie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 162015 ||  || 5 octombrie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 162016 - ||  || 10 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162017 - ||  || 30 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162018 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162019 - ||  || 21 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162020 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162021 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162022 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162023 - ||  || 8 aprilie 1995 || Kitt Peak || 
|-
| 162024 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162025 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162026 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162027 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162028 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162029 - ||  || 22 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162030 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162031 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162032 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 162033 - ||  || 22 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162034 - ||  || 15 decembrie 1995 ||  || T. Urata
|-
| 162035 Jirotakahashi ||  || 17 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 162036 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162037 - ||  || 26 ianuarie 1996 || Siding Spring || 
|-
| 162038 - || 1996 DH || 18 februarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162039 || 1996 JG || 8 mai 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 162040 - ||  || 22 mai 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162041 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162042 - || 1996 OR || 22 iulie 1996 ||  || 
|-
| 162043 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162044 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 162045 - ||  || 13 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162046 - ||  || 13 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 162047 - ||  || 14 septembrie 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 162048 - ||  || 14 septembrie 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 162049 ||  || 21 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 162050 ||  || 21 septembrie 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 162051 - ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 162052 - ||  || 15 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 162053 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162054 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162055 - ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 162056 - ||  || 6 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162057 - ||  || 12 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162058 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162059 - ||  || 13 ianuarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 162060 - ||  || 2 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162061 - ||  || 13 februarie 1997 ||  || 
|-
| 162062 - ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162063 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162064 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162065 - ||  || 30 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162066 - ||  || 29 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162067 - ||  || 3 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162068 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162069 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 162070 - ||  || 2 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 162071 - ||  || 4 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162072 - ||  || 6 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 162073 - ||  || 28 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162074 - ||  || 5 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 162075 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162076 - ||  || 20 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162077 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162078 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162079 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 162080 - ||  || 27 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 162081 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162082 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162083 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162084 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162085 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162086 - ||  || 27 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162087 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162088 - ||  || 24 iulie 1998 ||  || 
|-
| 162089 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162090 - || 1998 PP || 15 august 1998 ||  || 
|-
| 162091 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162092 - ||  || 17 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 162093 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162094 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162095 - ||  || 25 august 1998 ||  || 
|-
| 162096 ||  || 26 august 1998 ||  || 
|-
| 162097 ||  || 26 august 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 162098 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162099 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162100 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-